Magányos cédrus, Csontváry Kosztka Tivadar festménye
 Magányos cédrus, a Thália Színház előadása
 Magányos cédrus, fa, a kaliforniai Pebble Beach jelképe
 A magányos cédrus (1996), Lakatos Iván dokumentumfilmje
 Magányos cédrus (2004) Hegedűs László kisjátékfilmje